Op Roland Garros 2001 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 28 mei tot en met 10 juni 2001.

Van de titelhouders Mariaan de Swardt en David Adams was De Swardt haar titel niet komen verdedigen. Adams speelde samen met Nathalie Tauziat. Dit team was als achtste geplaatst maar kwam niet voorbij de eerste ronde.

De Australiërs Rennae Stubbs en Todd Woodbridge waren het eerste reekshoofd. Zij bereikten de kwartfinale.

Het ongeplaatste Spaanse duo Virginia Ruano Pascual / Tomás Carbonell won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Paola Suárez en Jaime Oncins in twee sets. Zowel voor Ruano Pascual als voor Carbonell was dit de enige gemengddubbelspeltitel van hun carrière.

De Belgische Els Callens speelde samen met Chris Haggard uit Zuid-Afrika. Zij bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bron 
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2001